M&M Meat Shops Canadian Junior Curling Championships 2011 – Mistrzostwa Kanady Juniorów w Curlingu 2011 rozegrano w dniach 29 stycznia-6 lutego 2011 w Calgary, Alberta na lodowiskach North Hill Curling Club (tory A-F) oraz Glencoe Curling Club (tory G-L). Każda sesja w Glencoe CC rozpoczynała się godzinę później niż w North Hill.

Tytułów mistrzowskich bronili reprezentacje Ontario, zarówno w rywalizacji kobiet jak i mężczyzn. Zwycięzcy wyjadą na Mistrzostwa Świata Juniorów 2011 do szkockiego Perth.

Złote medale w konkurencji kobiet zdobyły reprezentantki Saskatchewan (Trish Paulsen), przejęły ostatni end dwoma kamieniami i wygrały finał przeciwko gospodyniom (Nadine Chyz) 6:4. 

Reprezentanci Saskatchewan triumfowali również w rywalizacji mężczyzn. Zespół Braedena Moskowy w finale pokonał drużynę z Ontario (Mat Camm) 8:7. Dodatkowo w całym turnieju Moskowy nie odniósł żadnej porażki.



Kobiety

Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
6 lutego 2011; 17:30

Półfinał 
6 lutego 2011; 10:30

Round Robin

Sesja 1. 
29 stycznia 2011; 13:00/14:00

Sesja 2. 
29 stycznia 2011; 17:30/18:30

Sesja 3. 
30 stycznia 2011; 9:00/10:00

Sesja 4. 
30 stycznia 2011; 13:30/14:30

Sesja 5. 
30 stycznia 2011; 18:00/19:00

Sesja 6. 
31 stycznia 2011; 13:00/14:00

Sesja 7. 
31 stycznia 2011; 17:30/18:30

Sesja 8. 
1 lutego 2011; 13:00/12:00

Sesja 9. 
1 lutego 2011; 17:30/18:30

Sesja 10. 
2 lutego 2011; 13:00/12:00

Sesja 11. 
2 lutego 2011; 17:30/18:30

Sesja 12. 
3 lutego 2011; 13:00/12:00

Sesja 13. 
3 lutego 2011; 17:30/18:30

Mężczyźni

Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
6 lutego 2011; 17:30

Półfinał 
6 lutego 2011; 10:30

Tie-breaker 
4 lutego 2011; 14:00

Round Robin

Sesja 1. 
29 stycznia 2011; 13:00/14:00

Sesja 2. 
29 stycznia 2011; 17:30/18:30

Sesja 3. 
30 stycznia 2011; 9:00/10:00

Sesja 4. 
30 stycznia 2011; 13:30/14:30

Sesja 5. 
30 stycznia 2011; 18:00/19:00

Sesja 6. 
31 stycznia 2011; 13:00/14:00

Sesja 7. 
31 stycznia 2011; 17:30/18:30

Sesja 8. 
1 lutego 2011; 13:00/12:00

Sesja 9. 
1 lutego 2011; 17:30/18:30

Sesja 10. 
2 lutego 2011; 13:00/12:00

Sesja 11. 
2 lutego 2011; 17:30/18:30

Sesja 12. 
3 lutego 2011; 13:00/12:00

Sesja 13. 
3 lutego 2011; 17:30/18:30

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw

2011 w curlingu
2011
2011 w Kanadzie
Sport w Calgary